30-й гвардейский истребительный авиационный Барановичский Краснознамённый ордена Суворова полк (30-й гв. иап) — воинская часть Военно-воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА, принимавшая участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Наименования полка 
За весь период своего существования полк несколько раз менял своё наименование:
 180-й истребительный авиационный полк;
 30-й гвардейский истребительный авиационный полк;
 30-й гвардейский истребительный авиационный Краснознамённый полк;
 30-й гвардейский истребительный авиационный Барановичский Краснознамённый полк;
 30-й гвардейский истребительный авиационный Барановичский Краснознамённый ордена Суворова полк;
 Полевая почта 40585.

Создание полка 
30-й гвардейский истребительный авиационный полк образован 22 ноября 1942 года путём преобразования из 180-го истребительного авиационного полка на основании Приказа НКО СССР. 180-й истребительный авиационный полк создан 21 октября 1941 года.

Расформирование полка 
30-й гвардейский истребительный авиационный Барановичский Краснознамённый ордена Суворова полк был расформирован в составе 1-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 30-й воздушной армии Прибалтийского военного округа 6 августа 1959 года

В действующей армии 
В составе действующей армии:
 с 24 марта 1943 года по 15 января 1944 года, Итого — 297 дней
 с 1 июня 1944 года по 9 мая 1945 года, Итого — 342 дня,
Всего 639 дней

Командиры полка 
 гвардии капитан, майор Сергеев Александр Петрович, с 03.1941 г. по 13.10.1941 г.
 гвардии майор, подполковник Хлусович Иван Михайлович, с 10.1941 г. по 18.12.1943
 гвардии майор, подполковник Ибатулин Хасан Мингеевич, с 18.12.1943 г. по 31.12.1945

В составе соединений и объединений

Участие в операциях и битвах 

 Курская битва c 5 июля 1943 года по 23 августа 1943 года
 Орловская операция «Кутузов» — с 12 июля 1943 года по 18 августа 1943 года
 Черниговско-Припятская операция — с 26 августа 1943 года по 30 сентября 1943 года.
 Курская оборонительная операция — с 5 июля 1943 года по 12 июля 1943 года.
 Орловская операция «Кутузов» — с 12 июля 1943 года по 18 августа 1943 года.
 Черниговско-Припятская операция — с 26 августа 1943 года по 30 сентября 1943 года.
 Белорусская операция «Багратион» — с 23 июня 1944 года по 29 августа 1944 года.
 Бобруйская операция — с 24 июня 1944 года по 29 июня 1944 года.
 Минская операция — с 29 июня 1944 года по 4 июля 1944 года.
 Барановичская операция — с 5 июля 1944 года по 16 июля 1944 года.
 Люблин-Брестская операция — с 18 июля 1944 года по 2 августа 1944 года.
 Висло-Одерская операция — с 12 января 1945 года по 3 февраля 1945 года.
 Варшавско-Познанская операция — с 14 января 1945 года по 3 февраля 1945 года.
 Восточно-Померанская операция — с 10 февраля 1945 года по 20 марта 1945 года.
 Берлинская операция — с 16 апреля 1945 года по 8 мая 1945 года.

Почётные наименования 
 30-му гвардейскому Краснознамённому истребительному авиационному полку 27 июля 1944 года присвоено почётное наименование «Барановичский»

Награды 
 За образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество 30-й гвардейский истребительный авиационный полк награждён орденом «Боевого Красного Знамени»
 За образцовое выполнение заданий командования в боях при прорыве обороны немцев и наступлении на Берлин и проявленные при этом доблесть и мужество 30-й гвардейский Барановичский Краснознамённый истребительный авиационный полк награждён орденом «Суворова III степени»

Отличившиеся воины полка 
  Антипов Юрий Александрович, заместитель командира эскадрильи 180-го истребительного авиационного полка в годы войны. После войны Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 сентября 1957 года за освоение новой военной техники и проявленные при этом мужество и героизм лётчику-испытателю полковнику Юрию Александровичу Антипову присвоено звание Героя Советского Союза со вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 11096).
  Горголюк Александр Иванович, командир звена 30-го гвардейского истребительного авиаполка 1-й гвардейской истребительной авиадивизии 16-й воздушной армии Центрального фронта, гвардии капитан, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1943 года удостоен звания Герой Советского Союза, Золотая Звезда № 1112
  Кузнецов Иннокентий Васильевич, заместитель командира 30-го гвардейского истребительного авиаполка 273-й истребительной авиадивизии 6-го истребительного авиакорпуса 16-й воздушной армии Центрального фронта, гвардии майор, Указом Президента СССР от 22 марта 1991 года удостоен звания Герой Советского Союза, Золотая Звезда № 11642.
  Ренц Михаил Петрович, командир эскадрильи 30-го гвардейского авиационного истребительного авиационного полка 273-й истребительной авиационной дивизии 6-го истребительного авиационного корпуса 16-й воздушной армии, гвардии майор, 15 мая 1946 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 9083

Статистика боевых действий 
Всего за годы Великой Отечественной войны полком:

Свои потери:

Литература

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Фотографии личного состава и боевых самолётов 30-го гв. иап 
 Герои Второй Мировой 
 Боевой состав ВВС
 Авиаторы Второй мировой войны

Примечания 

Гвардейские полки
Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1959 году
Участники Курской битвы